Alexander MacFarlane ist der Name folgender Personen:

* Alexander MacFarlane (Richter) (um 1702–1755), britisch-jamaikanischer Astronom, Händler und Richter 
 Alexander Macfarlane (Politiker) (1818–1898), kanadischer Rechtsanwalt und Politiker 
 Alexander Macfarlane (Mathematiker) (1851–1913), schottisch-kanadischer Mathematiker, Logiker und Physiker